Super Bowl – finale del campionato di football americano statunitense
Superbowl italiano – finale del campionato di football americano della NFL Italia
Superbowl League – campionato italiano di football americano
Super Bowl – videogioco del 1986 della Ocean Software per computer
Tecmo Super Bowl – videogioco del 1991 della Tecmo per console